Мохсен Махмалба́ф (, род. 29 мая 1957 года в Тегеране, Иран) — известный иранский кинорежиссёр и сценарист. В настоящее время является президентом Азиатской киноакадемии. Принимал активное участие в Иранской революции 1979 г. Перед революцией был осужден на 4 года за столкновение с полицейским.

Фильмы Махмалбафа получили широкое признание на международных кинофестивалях в 1990—2000-е годы. В 2001 году американский журнал Time включил фильм «Кандагар» в сотню лучших фильмов всех времён. В том же 2001 году Махмалбаф был удостоен «Золотой медали Федерико Феллини» от ЮНЕСКО. В 2006 году Махмалбаф был членом жюри на Венецианском кинофестивале. В 2006 году получил премию имени Сергея Параджанова за выдающийся художественный вклад в мировой кинематограф.

В Иране фильмы Махмалбафа неоднократно находились под запретом, так фильм «Миг невинности (Хлеб и цветок)» был запрещён с 1995 по 1997 год, «Время любви» запрещён с 1990 года и т. д.

Махмалбаф, подобно многим режиссёрам, иногда снимается в эпизодических ролях в своих фильмах.

Дочери Махмалбафа Самира (род. 1980) и Хана (род. 1988) также стали кинорежиссёрами и сняли несколько фильмов, отмеченных призами на международных кинофестивалях. Супруга Махмалбафа Марзие Мешкини также сняла 2 фильма (в частности, «День, когда я стала женщиной» по сценарию своего супруга). Сын Мейсам (1981) кинооператор.

Избранная фильмография 
 1985 — «Бойкот»
 1986 — «Разносчик»
 1989 — «Велосипедист»
 1990 — «Время любви»
 1996 — «Миг невинности (Хлеб и цветок)»
 1996 — «Габбех (Персидский ковер)»
 1998 — «Молчание»
 1999 — «Сказки Киша»
 2000 — «Проверка демократии»
 2001 — «Кандагар»
 2005 — «Sex и философия»
 2006 — «Крик муравьёв»
 2012 — «Садовник»
 2014 — «Президент»

Награды 
 Премия им. Сергея Параджанова Ереванского кинофестиваля «Золотой абрикос» «за вклад в мировой кинематограф» (2006)
 Почётный доктор Сент-Эндрюсского университета (2010)
 Главный приз «Золотой Хьюго» 50-го Международного кинофестиваля в Чикаго — за фильм «Президент» (2014)
 Премия Робера Брессона Венецианского кинофестиваля (2015). Свою награду Махмалбаф посвятил заключённому в России украинскому режиссёру Олегу Сенцову.

Примечания

Ссылки 
 Мохсен Махмалбаф в энциклопедии «Кругосвет»
 Кинематограф «Махмальбаф фильм хаус» // телеканал «Культура»

Кинорежиссёры Ирана
Сценаристы Ирана
Почётные доктора Сент-Эндрюсского университета
Эссеисты Ирана